Клеомбро́т ()  — давньогрецьке ім'я, відомі носії:
 Клеомброт I — цар Спарти.
 Клеомброт II — цар Спарти.
 Клеомброт — регент при спартанському царі Плістарху.
 Клеомброт з Амбракії — філософ.